Bongó, a tülkösszarvúak családjába tartozó állatfaj
 Bongó, egy membranofon-fajta
 Bongó, járműféleség a Csillagok háborújában
 Bongó, magyar televíziós műsor